Mount George steht für:

Berge:
 Mount George (Alaska) in der Eliaskette in Alaska
 Mount George (Antarktika) im Enderbyland
 Mount George (Neuseeland) im Fjordland-Nationalpark, Südinsel
 Mount George (Western Australia) in Wellstead, Australien

Orte:
 Mount George (Arkansas) im Yell County
 Mount George (South Australia) im Adelaide Hills Council
 Mount George (New South Wales) in Greater Taree City

Sonstiges:
 Mount George Conservation Park in den Adelaide Hills, South Australia